Okręty US Navy i US Coast Guard o nazwie "Galveston":
 Pierwszy USRC "Galveston" został zwodowany w 1891, przemianowany na "Apache". W służbie do 1950.
 Drugi USCGC "Galveston Island" (WPB-1349) – w służbie od 1992.
 Trzeci  był krążownikiem, w służbie od 1905 do 1930.
 Czwarty , wcześniej CL-93, był krążownikiem rakietowym. W służbie od 1958 do 1970.

Galveston